Personen:
 Avigdor Lieberman, Israëlisch politicus
 Joe Lieberman, Amerikaans politicus
 Philip Lieberman, Amerikaans taalkundige

Fictieve personen:
 Yakov Lieberman, personage uit de roman The Boys from Brazil (De jongens uit Brazilië)
 Ezra Lieberman, zelfde personage uit de daarop gebaseerde film The Boys from Brazil
 Esther Lieberman, echtgenote van Ezra

Zie ook 
 Liberman
 Liebermann